PR, a public relations (közönségkapcsolatok) rövidítése az üzleti és vállalati életben
 PR, a Google keresőmotorban használt PageRank algoritmus rövidítése
 PR (peer review), a referálás angol rövidítése
 Puerto Rico postai rövidítése
 Pr, a prazeodímium vegyjele

Lásd még 
 PR27, (Personal Radio) közismertebb nevén CB, rádiókommunikációs eszköz